Отреви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Шони. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02041.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 822 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 531 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 373 были экономически активными, 158 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 373 активных жителей работали 321 человек (176 мужчин и 145 женщин), безработных было 52 (26 мужчин и 26 женщин). Среди 158 неактивных 33 человека были учениками или студентами, 73 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Отревиль 

Коммуны департамента Эна